Chen Jing (Wuhan, 20 de septiembre de 1968) es una jugadora de tenis de mesa, campeona olímpica por China y después medallista Olímpica por China Taipéi. 

Con China ganó 2 medallas Olímpicas. Medalla de oro en singles y bronce dobles en los juegos olímpicos de Seúl de 1988. En 1989, ganó la medalla de bronce en singles en el Campeonato Mundial en Dortmund y otras tres medallas.

Compitiendo por China Taipéi, ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, la única medalla de China Taipéi en esas Olimpiadas. Recibió medalla de bronce en las Olimpiadas de Sídney en el año 2000

Nacidos en Wuhan